

Astronomia 
 Cratere Azusa – cratere su Marte
 8713 Azusa – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Azusa – città della Contea di Los Angeles, California (Stati Uniti d'America)

Altro 
 Azusa – treno espresso limitato giapponese